Педько — фамилия.
 Педько, Василий Фёдорович(1920—1943) — ефрейтор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).
 Педько, Ольга Степанова (род. 1943) — российская, ранее советская, шахматистка, мастер спорта СССР (1971).